Federation Cup 1974 var den 12. udgave af Fed Cup, den kvindelige pendant til mændenes Davis Cup, arrangeret af International Tennis Federation. Turneringen havde deltagelse af 27 nationer, og alle kampene blev spillet på grusbaner i Tennis Club Napoli i Napoli, Italien i perioden 13. - 19. maj 1974. Italien var Fed Cup-værtsland for første gang.

Turneringen blev vundet af Australien, som i finalen besejrede USA med 2-1, og som dermed vandt mesterskabet for andet år i træk, og som samtidig blev det første land, der vandt Fed Cup-titlen for syvende gang. Australierne tabte kun den ene kamp i finalen undervejs til titlen, og det vindende hold bestod af Evonne Goolagong, Dianne Fromholtz og Janet Young, mens USA blev repræsenteret af Julie Heldman, Jeanne Evert og Sharon Walsh.

Resultater 

Alle holdkampe bestod af tre kampe, to singler og en double, og alle kampe blev spillet bedst af tre sæt.

Hovedrunde

Trøstrunde 

Trøstrunden havde deltagelse af de 19 hold, der tabte i første eller anden runde i hovedrunden.

Kilder 
 Fed Cup   
 Fed Cup - World Group - 1974  

Fed Cup
Tennis i 1974
Tennis i Italien
Sport i Napoli